Łowkowice est le nom de 3 localités de Pologne :
 
 Łowkowice (Kluczbork)
 Łowkowice (Krapkowice)